Малеш може бити:
 Малеш планина или Малешевска планина, планина између Македоније и Бугарске
 Малеш или Малешево, област око истоимене планине
или:
 Малеш (филм), српски филм из 2016.